Сисиньо () — прозвище ряда бразильских футболистов

 Мендонса, Алекс Сандро (род. 1986) — бразильский футболист, правый защитник.
 Сисеро Жуан де Сезаре (род. 1980) — бразильский футболист, правый защитник.